Setge d'Odawara (1561) - setge de dos mesos per Uesugi Kenshin, que va ser abandonat quan Takeda Shingen va amenaçar els territoris de Kenshin.
 Setge d'Odawara (1569) - un setge de tres dies fallit per Takeda Shingen.
 Setge d'Odawara (1590) - el castell va caure en mans de les forces de Toyotomi Hideyoshi, marcant la fi del poder del clan Hōjō.